

Таловка — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область

Таловка — річка в Камчатському краї
 Таловка — село, Зміїногорський район, Алтайський край
 Таловка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Таловка — село, Первомайський район, Алтайський край
 Таловка — село, Юргамиський район, Курганська область
 Таловка — село, Яшкинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Усть-Таловка